Klytaemnestra bezeichnet

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Klytaimnestra
 einen Asteroiden, siehe (179) Klytaemnestra